L'expression front uni peut servir à désigner :
 le Premier front uni chinois, alliance entre le Parti communiste chinois et le Kuomintang entre 1924 et 1927 ;
 le Deuxième front uni chinois, alliance entre le Parti communiste chinois et le Kuomintang entre 1937 et 1945 ;
le Front uni, une stratégie politique et un réseau de groupes et d'individus clés influencés ou contrôlés par le Parti communiste chinois ;
 l'Alliance du Nord, ou Front uni islamique et national pour le salut de l'Afghanistan, en Afghanistan ;
 le Front uni, coalition de partis du Bengale oriental (Pakistan oriental) fondée en 1953 ;
 le Front uni, une coalition de partis indiens au pouvoir de 1996 à 1998 ;
 le Front uni d'Anguilla, une coalition de partis anguillais.